

Em Macau 
 Igreja de São Domingos (Macau)

Em Portugal 
 Igreja de São Domingos (Amarante)
 Sé Catedral de Aveiro
 Igreja de São Domingos (Vila Real)
 Igreja de São Domingos (Santa Justa)
 Igreja de São Domingos (Elvas)
 Convento de São Domingos de Benfica, Lisboa

No Brasil 
 Igreja de São Domingos (Torres), Rio Grande do Sul
 Igreja de São Domingos de Gusmão, Niterói, Rio de Janeiro